hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) w USA, w stanie Nowy Jork